Ха́лльстрём (тж. Ха́ллстрем, Ха́льстрём; ) — фамилия шведского происхождения.

Известные носители:
 Халльстрём, Густаф (1880—1962) — археолог, профессор Стокгольмского и Уппсальского университетов.
 Халльстрём, Ивар Кристиан (1826—1901) — шведский композитор.
 Халльстрём, Лассе (род. 1946) — шведский кинорежиссёр.
 Хальстрём, Рикард (род. 1973) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Хальстрём, Фредрик (род. 1966) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.